voćnjak

Srbija:
 Voćnjak (Loznica), naselje u općini Loznica u Mačvanskom okrugu